Swap – strumento finanziario appartenente alla categoria degli strumenti derivati
 Swap – metodologia applicata in informatica per estendere la memoria volatile di un computer
 SWAP – protocollo di trasmissione di segnali in propagazione libera, SWAP (Shared Wireless Access Protocol)
 Swap – film del 1969 diretto da John Broderick e John Shade
SWAP – webserie cinese del 2016 diretta fa Dan Xiao Tian
 Swap – film del 2016 diretto da Timothy Woodward Jr.
 SWAP-200 (Shedler-Westen Assessment Procedure-200) – strumento di valutazione della personalità e dei suoi disturbi
 Swap – videogioco del 1991